USS Ashland es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Ashland (LSD-1), landing ship dock de la clase Ashland.
 USS Ashland (LSD-48), landing ship dock de la clase Whidbey Island.
Ashland